Die Division 1 1956/57 war die 19. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die AS Saint-Étienne.

Erster Spieltag war der 19. August 1956, letzter Spieltag der 19. Mai 1957. Eine „Winterpause“ gab es nicht; Reims beispielsweise bestritt Punktspiele am 25. und 29. Dezember sowie am 1. und 6. Januar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 15. Platz abgeschlossen hatten, dazu zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division sowie der Sieger der Relegationsrunde zwischen dem 16. der ersten bzw. dem Drittplatzierten der zweiten Liga. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus dem äußersten Norden (Racing Lens, Relegationssieger US Valenciennes-Anzin),
 drei aus Paris bzw. Champagne-Ardenne (Racing Paris, Stade Reims, UA Sedan-Torcy),
 zwei aus dem Nordwesten (die beiden Aufsteiger Stade Rennes UC und SCO Angers),
 vier aus dem Nordosten (FC Metz, FC Nancy, Racing Strasbourg, FC Sochaux),
 einer aus dem Südwesten (Toulouse FC),
 sechs aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, Titelverteidiger OGC Nizza, AS Monaco).

Saisonverlauf 
Saint-Étienne legte einen Start-Ziel-Sieg hin; dabei hatte Trainer Snella ein nahezu komplett neues Team aufbauen müssen, wozu er sich hauptsächlich aus der eigenen zweiten Mannschaft bediente, die 1956 französischer Amateurmeister geworden war und aus der er fünf maximal 20-Jährige bei den Profis zu Stammkräften machte. Doch die „grüne Kavallerie“ mit ihrem Angriffstrio Mekhloufi/Njo-Léa/Rijvers stürmte von Anfang an ihre Gegner in Grund und Boden, gewann in Nancy 7:1, gegen Marseille 6:3, in Sedan 6:2 und führte nach dem zehnten Spieltag und einem 5:4-Sieg in Reims die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an. Saint-Étienne wurde auch Herbstmeister mit allerdings nur noch zwei Zählern vor Reims. Sieben Runden vor Saisonschluss hatte der Konkurrent aus der Champagne nach Punkten sogar zur ASSE aufgeschlossen und auch Lens sich bis auf drei Längen herangearbeitet. Dann ging Reims etwas die Luft aus und Saint-Étienne gewann in Lens; diesen Vorsprung ließen die Grünen sich nicht mehr nehmen.

Die Abstiegszone begann in dieser Spielzeit bereits ab Tabellenplatz Sieben, und am Ende „trauerte Frankreichs Osten über den Abstieg von Strasbourg und Nancy“, während „im Languedoc angesichts zweier Direktaufsteiger (Olympique Alès und AS Béziers) Hochstimmung“ herrschte. In den anschließenden Barrages zwischen dem Tabellen-16. und dem Dritten der Division 2 setzte sich der unterklassige OSC Lille nach drei Partien durch und stieg gleichfalls zur folgenden Spielzeit auf.

Überschattet wurde die Saison von der Unbeherrschtheit des französischen Ex-Nationalspielers Abdesselem aus Nîmes, der einen Schiedsrichter geschlagen hatte und dafür vom Verband für zwei Jahre gesperrt worden war.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Die Meistermannschaft AS Saint-Étienne 

Njo-Léa hatte es dabei auf elf aufeinanderfolgende Begegnungen gebracht, in denen ihm jeweils mindestens ein Tor gelang, wobei sich alleine diese „kleine Serie“ auf 17 Treffer summierte.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1956/57
 Coupe de France 1956/57

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1956/57
Fußballsaison 1956/57